DHF's Landspokalturnering, eller av sponsormässiga skäl Santander Cup, är en dansk rikstäckande pokalturnering i handboll. Turneringen spelas årligen sedan 1964 för både damer och herrar. Vinnaren blir cupmästare i danmark, och kvalificerar sig för EHF European League. Vinnaren kommer också säsongen efter att möta de danska mästarna i en match kallad Super Cup.

Herrar

Finaler 
(1985 och 1986 spelades finalen i dubbelmöte)

MVP 
Sedan 1993 utses en MVP (Danska: Pokalfighter) efter finalspelet.

Damer

Finaler 
(1985 och 1986 spelades finalen i dubbelmöte)

MVP 
Sedan 1993 utses en MVP (Danska: Pokalfighter) efter finalspelet.

Referenser 

Handbollstävlingar i Danmark
Återkommande sportevenemang med premiär 1964